Die Lakeside World Professional Darts Championship 2008 war die 31. Ausgabe der von der BDO durchgeführten Darts-Weltmeisterschaft. Sie wurde vom 5. bis zum 13. Januar 2008 im traditionellen Austragungsort, dem Lakeside Country Club in Frimley Green (England) gespielt. Dabei wurden separate Wettkämpfe für Männer und Frauen veranstaltet.

Titelverteidiger bei den Herren war Martin Adams.  Er verlor im Halbfinale gegen den späteren Titelträger Mark Webster. Für den Waliser, der an Nummer 1 gesetzt war, war es der 1. WM-Titel.

Bei den Damen gewann Anastassija Dobromyslowa ihren 1. WM-Titel. Sie entthronte Trina Gulliver, die alle bisherigen 7 WM-Titel gewinnen konnte.

Männer

Format & Qualifikation 
An dem Turnier nahmen insgesamt 32 Spieler teil, von denen die besten 16 Spieler gesetzt waren.

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Die erste Runde des Turniers wurde im Best-of-5-Sets-Modus gespielt. Die 16 Sieger der 1. Runde zogen in das Achtelfinale ein, dass im Best-of-7-Sets-Modus gespielt wurde. Nachfolgend wurde das Viertelfinale im Best-of-9-Sets-Modus ausgetragen. Die beiden Halbfinalspiele wurden im Best-of-11-Sets-Modus ausgetragen. Das Finale wurde am 13. Januar 2008 im Best-of-13-Sets-Modus gespielt.

Teilnehmer 
gesetzte Teilnehmer:

Other Qualifiers
  Ian Jones
  Glenn Moody
  Tony David
  Davy Richardson
  Steve Farmer
  Robert Thornton
  Phill Nixon
  Martin Phillips
  Fabian Roosenbrand
  Simon Whitlock
  Steve West
  Andy Boulton
  Carl Mercer
  Paul Hanvidge
  Mike Veitch
  Remco van Eijden

Ergebnisse

Frauen

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 8 Spielerinnen teil. Die vier bestplatzierten Spielerinnen des BDO Invitation Table waren als Teilnehmerinnen gesetzt. Sie wurden von vier weiteren Spielerinnen ergänzt, die sich über andere Wege für die Weltmeisterschaft qualifiziert hatten.

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Alle Spiele fanden im Best-of-3-Sets-Modus statt. Das Finale der Frauen fand am 9. Januar 2008 statt.

Teilnehmerinnen 
gesetzte Teilnehmerinnen:

Other Qualifiers
  Dee Bateman
  Stephanie Smee
  Rilana Erades
  Julie Gore

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website der BDO
 Offizielle Website der Lakeside World Professional Darts Championship
 Ergebnisse auf darts1.de
 Youtube-Kanal der BDO

BDO World Darts Championship
Dartveranstaltung 2008
Dartwettbewerb in Frimley Green